Tantau ist der Familienname folgender Personen:

Gisela Tantau (* 1933), deutsche Schauspielerin
Mathias Tantau (1882–1953), deutscher Rosenzüchter
Mathias Tantau jun. (1912–2006), deutscher Rosenzüchter

Siehe auch:
Rosen Tantau, Rosenzuchtbetrieb in Deutschland.